Сан Рехис има више значења:

 Сан Рехис (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рехис (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Рехис, Ел Карпинтеро (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику